Maumusson (Loire-Atlantique)
 Maumusson (Tarn-et-Garonne)
ook:
 Maumusson-Laguian,  Gers